Bouldering – jedna z ekstremalnych konkurencji sportowych rozgrywana przez kobiety na 14. Mistrzostwach Świata we Wspinaczce Sportowej w ramach wspinaczki sportowej podczas mistrzostw świata we francuskim AccorHotels Arena w Paryżu w dniach 15–18 września 2016. Mistrzynią świata w konkurencji boulderingu została Szwajcaraka Petra Klingler, srebrny i brązowy medal przypadł Japonkom Miho Nonaka i Akiyo Noguchi.

Terminarz 
Konkurencja rozpoczęła się eliminacjami w dniu 15 września o godzinie 10:00 (czasu miejscowego). Finał rozegrano w dniu 18 o godz 12:00.

Uczestniczki 
Do zawodów zgłoszonych zostało 87 wspinaczek sportowych. Polki nie wystartowały w tej konkurencji.

Medaliści

Wyniki

Eliminacje 
87 zawodniczek wystartowało w eliminacjach mistrzostw świata, do fazy półfinałowej zakwalifikowało się 20 wspinaczek z najlepszymi wynikami, które następnie walczyły o występ w finale. W finale o medale walczyło 6 zawodniczek.

Faza finałowa 
 Legenda

Źródło:

Uwagi

Zobacz też 

 Mistrzostwa świata we wspinaczce sportowej
 Wspinaczka sportowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kobiety